AOP est un sigle qui peut signifier :
 Appellation d'origine protégée, un label de qualité propriété de la Communauté européenne ;
 Appellation d'origine protégée, un label de qualité propriété de la Suisse ; 
 The Authors of Pain, une équipe de catch de la World Wrestling Entertainment ;
 Aspect oriented programming (en français, programmation orientée aspect) ;
  (en français, poste d'observation aérien), des avions légers utilisés pour le réglage d'artillerie et, plus généralement, la coopération avec les forces terrestres ;
 Association des organisations de producteurs (France), un regroupement d'organisations de producteurs d'une même filière dans le milieu agricole ;
 Advance Online Publication, dans les journaux scientifiques anglophones, la désignation des articles diffusés par Internet, avant la sortie effective du journal ;
 Assembly of the Poor (en français, Assemblée des pauvres), une coalition d'ONGs en Thaïlande.

AOP est une abréviation qui peut signifier :
 amplificateur opérationnel, en électronique.

Abréviation